Мя́лкки () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1940) — финский учёный-гидролог.
 Мялкки, Сусанна (род. 1969) — финский дирижёр.